Fasani ima više značenja:
 Fasani, Campobasso
 Fasani, Caserta